Tapetenwechsel steht für:
 Tapetenwechsel (1984), deutscher Spielfilm von Gabriela Zerhau (1984)
 Tapetenwechsel (2006) (Changement d’adresse), französischer Spielfilm von Emmanuel Mouret (2006)
 Tapetenwechsel (Fernsehsendung), Doku-Soap des Bayerischen Rundfunks (1998 bis 2006)